Анта́нас Смето́на ( — произносится как Анта́нас Смято́на; 10 августа 1874 года, дер. Ужуленис, Вилькомирский уезд, Ковенская губерния, Российская империя (ныне Укмергский район, Литва) — 9 января 1944 года, Кливленд, штат Огайо, США) — литовский государственный и политический деятель, 4 апреля 1919 — 19 апреля 1920 года был первым президентом Литвы, президент Литовской Республики в 1926—1940 годах.

Биография 

Начальную школу окончил в Тауенай, брал частные уроки в Укмерге и Либаве, в 1893 году окончил прогимназию в Паланге, поступил в гимназию в Митаве (ныне Елгава), состоял в тайной ученической патриотической организации. Был исключён за протест против обязательного участия в православных богослужениях. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге (1897) и поступил в Петербургский университет на юридический факультет, дважды исключался, но окончил в 1902 году. Работал в Вильне в земельном банке. В нескольких гимназиях преподавал литовский язык. Член Литовской демократической партии.  4-5 декабря 1905 года участвовал в работе Великого Вильнюсского сейма.

Был редактором основанной вместе с Тумасом-Вайжгантасом газеты «Вильтис» (, «Надежда»; 1907—1913), журнала «Вайрас» (, «Руль»; 1914—1915), сотрудничал в газете «Вильняус жинёс» (, «Виленские вести»), некоторое время был фактическим редактором еженедельной газеты «Летувос укининкас» (, «Литовский фермер»).

Во время Первой мировой войны первый вице-председатель, затем председатель Центрального комитета литовского общества вспоможения пострадавшим от войны.

В 1923—1927 годах преподавал в Литовском университете в Каунасе (с 1930 года Университет Витаутаса Великого) этику, древнюю философию, стилистику литовского языка. С 1926 года доцент. В 1932 году удостоен звания почётного доктора философии Университета Витовта Великого.

Политическая деятельность 

В 1902—1907 годах член Литовской демократической партии ().
Участвовал в съезде литовцев в Вильне 4—5 декабря 1905 года («Великий Вильнюсский сейм»), выдвинувшем требование автономии Литвы. На Литовской конференции 18—22 сентября 1917 года в Вильне был избран в Совет Литвы (, позднее Государственный совет) и стал его председателем (1917—1919). 16 февраля 1918 года Совет провозгласил восстановление независимости Литвы.

4 апреля 1919 — 19 апреля 1920 года был первым президентом Литвы.

В 1920—1924 годах руководитель Партии национального прогресса (). Основал и редактировал ряд периодических изданий в 1921—1924 годах. До 1924 года участвовал в деятельности патриотической военизированной организации «шаулисов» Союз стрелков Литвы (). В 1924 году один из организаторов националистической партии таутининков («Союз литовских националистов») и её председатель (1925—1926). Был депутатом Сейма Литвы III созыва.

Диктатура 

Один из руководителей и организаторов военного государственного переворота 17 декабря 1926 года, устранившего власть левоцентристской коалиции. В день переворота избран президентом Литвы (переизбирался в 1931 и 1938 годах). Распустил парламент и установил авторитарный режим. Действовал с поддержкой таутининков, армии и полиции. Ввел цензуру и вернул военное положение в стране. Установил культ личности и получил прозвище вождь народа (tautos vadas). В его честь были названы школы, улицы, военное училище и единственный корабль ВМФ Литвы. В 1935 году подавил крестьянскую забастовку в Сувалкии. В 1936 году восстановил Сейм, который стал однопартийным. После нападения Германии на Польшу объявил о нейтралитете Литвы.

Эмиграция 
После предъявления 14 июня 1940 года Советским Союзом ультиматума Литве передал полномочия президента Антанасу Меркису и бежал с семьёй в Германию, позднее переехал в Швейцарию.

Последние месяцы провёл в США. Погиб во время пожара в Кливленде, штат Огайо. Похоронен был в часовне Кливлендского кладбища.

Семья 
Жена — София (из польской семьи, урождённая Ходаковская, в литовских источниках девичья фамилия передаётся как Ходакаускайте).

Дети:
 Мария (Марите), замужем за генералом и дипломатом Алоизасом Валушисом, эмигрировала в США;
 Бируте, умерла в раннем детстве;
 Юлюс, промышленник, эмигрировал в США.

Память 
 В 1990 году в Каунасе улица Йонаса Билюнаса была переименованна в честь А. Сметоны.
 Улицы А. Сметоны также есть в Вильнюсе, Паневежисе и Укмерге.
 В 1995 году учреждена ежегодная стипендия имени Антанаса Сметоны.
 В 1996 году у здания бывшего президентского дворца в Каунасе был открыт памятник А. Сметоне.
 Гимназии имени А. Сметоны есть в Каунасе и Укмерге.
 В 2021 году в Кибартай была открыта мемориальная доска А. Сметоне.
 В 2023 году в Паланге в присутствии президента Литвы Гитанаса Науседы был открыт памятник А. Сметоне.

См. также 
 Президенты Литвы

Примечания

Литература 
 A. Smetona. Rinktiniai raštai («Избранные сочинения»). Kaunas: Menta, 1990
 A. Banevičius. 111 Lietuvos valstybės 1918—1940 m. politikos veikėjų: Encikloped. žinynas. Vilnius: Knygų prekybos valst. firma «Knyga», 1991
 A. Eidintas. Antanas Smetona: polit. biografijos bruožai. Vilnius: Mintis, 1990
 Liudas Truska, Algimantas Lileikis, Gediminas Ilgunas, Rimgaudas Gelezevicius. Lietuvos prezidentai. Vilnius, 1995
 L. Truska. Antanas Smetona ir jo laikai. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1996

Ссылки 
 Antanas Smetona
 Antanas Smetona

Преподаватели Университета Витовта Великого
Политики-эмигранты
Кандидаты в президенты Литвы
Президенты Литвы
Политики XX века
Правители Европы XX века
Юристы Литвы
Погибшие на пожаре‎
Участники Великого Вильнюсского сейма